Список найкасовіших концертних турів  може не відображати абсолютно повну інформацію про концертні тури, оскільки він враховує дані тільки з надійних джерел. 

Жирним виділено тури, які по завершенні ставали найкасовішими за всю історію.

Станом на 29 січня 2013 року:

Найуспішніші гастролюючі артисти в історії музики:

Посилання

Музична індустрія
Найкасовіші